Mark I steht für:

 Mark I (Panzer), britischer Panzer
 Mark I (Computer), US-amerikanischer Computer (1943)
 Manchester Mark I, britischer Computer (1948)
 Ferranti Mark I, britischer Computer (1951)